Ponomarenko () ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Anatoljewitsch Ponomarenko (* 1964), zypriotisch-russischer Milliardär und Geschäftsmann
 Alexander Georgijewitsch Ponomarenko (* 1938), russischer Paläoentomologe
 Anatolij Ponomarenko (1947–2008), sowjetischer und ukrainischer Diplomat
 Illja Ponomarenko (* 1992), ukrainischer Journalist
 Lidija Ponomarenko (1922–2013), sowjetische bzw. ukrainische Historikerin und Kartografin
 Panteleimon Kondratjewitsch Ponomarenko (1902–1984), sowjetischer Politiker und Militär
 Sergei Wladilenowitsch Ponomarenko (* 1960), sowjetischer Eiskunstläufer
 Špela Ponomarenko Janić (* 1981), slowenische Kanutin
 Swetlana Ponomarenko (* 1969), russische Marathonläuferin
 Vitaliy Ponomarenko (1975–2008), ukrainischer Gewichtheber

Siehe auch:

 Panamarenko